Mahalo è  una parola hawaiana che significa "Grazie".

Uso nella cultura di massa
Adam Carolla usava il termine "mahalo" come firma su Loveline, e lo usa ora come chiusura per il suo show alla radio. Hunter S. Thompson lo usava negli anni 1960.

Marchi
Mahalo può anche riferirsi:
ukulele fatti dalla ditta Saga Musical Instruments
Mahalo Air era una compagnia aerea in attività dal 1993 al 1997.

Pagine correlate 
Salām
Shalom
Pace
Aloha
Namasté
Ciao